Хамадани, аль-Хамадани () — нисба, указывающая на то, что её носитель родом из города Хамадан.

 Юсуф Хамадани (1048—1140) — исламский богослов, суфийский шейх
 Бади аз-Заман аль-Хамадани (969—1007(8)) — яркий представитель арабской литературы и созданного им самим жанра — макамы
 Мир Сайид Али Хамадани — персидский философ

См. также
 Хамадони (значения)